Yarmouth kan avse:

Bombardemanget av Yarmouth och Lowestoft – ett sjöslag under första världskriget
Räden mot Yarmouth – en attack utförd av tyska flottan på den brittiska hamnstaden Great Yarmouth under första världskriget
 – ett amerikanskt ångfartyg som sjönk 1965

Geografi

Kanada 

 Yarmouth, Nova Scotia, Nova Scotia, 
Yarmouth County

Storbritannien 

 Yarmouth, Isle of Wight, ort i England, 
Yarmouth Castle, ett fort som vaktade Yarmouths hamn
 Great Yarmouth, ort, England, Norfolk, 
 Great Yarmouth District – ett distrikt i Norfolk, England

USA 

 Yarmouth, Massachusetts, Massachusetts, Barnstable County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar